Гринауцы (, Гринэуць) — село в Рышканском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Гринауцы, включающей также село Чобановка.

География 
Село расположено на высоте 154 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Гринэуць проживает 1164 человека (556 мужчин, 608 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Вангели, Спиридон Степанович (род. 1932) — молдавский детский писатель и переводчик.
 Дудэу, Николае (род. 1945) — молдавский политик, министр иностранных дел Молдовы в 2001—2004 гг.
 Павличенко, Виталия Викторовна (род. 1953) — молдавский политик.
Штефанец, Династия - молдавский знаменитые музыканты.

Примечания 

Населённые пункты Рышканского района